Stare Połcie (littéralement en polonais : vieux Połcie), un village de Pologne ;
 Połcie Młode (littéralement en polonais : Połcie jeune), un hameau habité faisant partie de Stare Połcie.